

События 
 1357 — Первое историческое упоминание о местности, на которой позже возникла Самара, когда Святой Алексий, митрополит Московский и Всея Руси, на пути из Орды посетил «жившего близ устья реки Самары благочестивого пустынника и, взирая на счастливое местоположение окрестностей, предрек существование большого города».
 Берикский договор об условиях выкупа короля Шотландии Давида II из английского плена.
 1357—1371 — Король Шотландии Давид II (вторично).
 Дофин Карл, сын Иоанна Доброго, созывает Генеральные штаты. Принятие «великого мартовского ордонанса».
 1357—1367 — Король Португалии Педру I.
 Смерть эмира Казгана, правителя Мавераннахра. Тимур (сын Тарагая, знатного, но небогатого бека (потомка Карачара-нойона, помощника Чагатая) из тюркизованного монгольского племени барлас) (1336—1405) участвует в экспедициях для подавления волнений.
 1357/8 — Смерть короля Вьетнама Чан Минь Тонга.
 1357—1359 — Хан Бердибек Золотой Орды. Сын и преемник Джанибека.
 Написано Галичское Евангелие.
 1357—1368 — вторая волна чумы на Руси.
 1357 — Возведение Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1357 году
 11 апреля — Жуан I, король Португалии с 1385 года (ум. 1433)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1357 году

См. также